Tzeyang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanjiang (häradshuvudort), Sichuan, 
 Yanzhou (ort i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar